Заплітний Антін — український адвокат і правознавець та громадський і кооперативний діяч.
 Заплітний Дмитро Іванович (1983-2015) — український військовик, учасник російсько-української війни.
Прізвища